Unter dem Namen Bundespolizei führen verschiedene Staaten polizeiliche Institutionen:
 Australian Federal Police (Australien)
 Bundespolizei (Deutschland), bis zum 30. Juni 2005 Bundesgrenzschutz genannt (BGS)
 Bundespolizei (Österreich)
 Bundesamt für Polizei (Schweiz)
 für die Vereinigten Staaten von Amerika siehe Liste der Bundespolizeien in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

 Bundespolizei Live
 Nationalpolizei
 Deutsche Volkspolizei
 Policia Federal